Пасо Нуево има више значења:

 Пасо Нуево (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пасо Нуево (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Нуево (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Нуево (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево, Педро Гутијерез (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево, Пуенте Естанзуела (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Нуево (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику